Grand canon ou Grand Canon est une expression qui peut se référer à :

 Grand canon, grand canon pénitentiel en 250 strophes, œuvre liturgique musicale d'André de Crète.
 Grand Canon ou Vastes Documents de l'ère Yongle, compilation chinoise des connaissances de l'époque, rédigée sur ordre de l'empereur Yongle de la Dynastie Ming à compter de 1403. 
 Grand canon, eau forte réalisée en 1518 par Albrecht Dürer, où ce dernier apparaît au premier plan sous les traits d'un oriental.
 Grand canon de Zillisheim, pièce d'artillerie dite « Max le long » (Langer Max) qui était capable de tirer jusqu'à 47,5 kilomètres de distance, et qui permit aux allemands de bombarder Belfort avec des obus de 750 kg, de la Première Guerre mondiale.
 Le grand canon chinois, outil de censure d'internet.